Beeston ist der Name folgender Orte:
 Beeston (Bedfordshire)
 Beeston (Cheshire)
 Beeston (Norfolk), siehe auch: Beeston Regis
 Beeston (Nottinghamshire)
 eines Stadtteils von Leeds, siehe Beeston (Leeds)

Beeston ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Felix Landon Beeston (1911–1995), britischer Orientalist
 Bryce Beeston (* 1947), neuseeländischer Radrennfahrer
 Christopher Beeston (~1580–1638), englischer Schauspieler und Theaterleiter
 Richard Beeston († 2015), britischer Journalist und Zeitungskorrespondent
 William Beeston († 1682), englischer Schauspieler und Theaterdirektor

Beeston bezeichnet:
 Beeston (Fahrzeugmarke), ehemalige britische Fahrzeugmarke

Siehe auch:
 Beeston Castle, Beeston Regis, Beeston St Andrew, Beeston St Lawrence, Beeston with Bittering